Morata puede referirse a:

Geografía

 Morata, pequeña pedanía situada al sureste del municipio de Lorca, en la Región de Murcia, España;
 Morata de Jalón, municipio de la provincia de Zaragoza, Aragón, España;
 Morata de Jiloca, municipio de la provincia de Zaragoza, Aragón, España;
 Morata de Tajuña, municipio de la Comunidad de Madrid, España.

Personas

 Ginés de Morata, músico portugués del siglo XVI;
 Úrsula Micaela Morata (1628-1703), religiosa española;
 Ginés Morata (1945-), biólogo español;
 Álvaro Morata (1992-), futbolista español.